Шлаг:
 Шлаг () — полный оборот (на 360 градусов) троса вокруг какого-либо объекта (дерева, столба, другого троса, рыма, гака) так, что после этого конец троса направлен в противоположную сторону
 Шлаг () — разрывной снаряд у ракеты, хлопушки
 Шлаг () — стекловидная масса, остающаяся после обработки минералов посредством огня — выгарки
 Шлаг () — род канала на кабестане

Примечания